Дмитрий Иванович Аза́рьев (1906—1988) — советский учёный-электротехник. Лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился 5 апреля 1906 года в Москве.

Окончил Московский энергетический институт, инженер-электрик (1930).

Дежурный инженер Шатурской ГРЭС (1930—1931), старший инженер, начальник лаборатории, инженер группы, главный инженер проекта, начальник сектора института «Теплоэнергопроект» (1931—1962).

С 1962 года — главный инженер проекта, начальник сектора, руководитель Центральной научно-исследовательской лаборатории, главный научный сотрудник института «Энергосетьпроект».

Одновременно с 1931 года (с перерывами) преподавал в МЭИ на кафедре основ электротехники, кафедрах электростанций и электрических систем. Доктор технических наук (1965), профессор (1968). 

Автор трудов по устойчивости электроэнергетических систем. Разработал автоматизированные расчетные модели переменного тока для единой электроэнергетической системы СССР. Под его руководством создан первый в СССР тиристор-компенсатор для регулирования напряжения. Автор 30 изобретений.

Умер в мае или июне 1988 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1947) — за разработку моделей электрических систем, облегчающих проектирование и эксплуатацию мощных электростанций
 Сталинская премия второй степени (1951) — за автоматизацию и телемеханизацию Узбекской и Московской энергосистем
 Ленинская премия (1962) — за создание ЛЭП 500 кВ переменного тока.
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта» 
 орден Октябрьской революции 
 медали

Книги 
 Математическое моделирование электрических систем [Текст]. - Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. - 207 с. : ил.; 26 см.
 Повышение пропускной способности электропередач. 1955.

Ссылки 
 
 
 Ордена
 https://www.booksite.ru/elektr/1988/1988_7.pdf (Некролог)

Выпускники МЭИ
Электротехники СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище